Заложцевский поселковый совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Заложцы.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Заложцы

Примечания